Hedinger ist der Familienname folgender Personen:

 Johann Reinhard Hedinger (1664–1704), deutscher evangelischer Theologe, Professor des Natur- und Völkerrechts und Vertreter des frühen Pietismus
August Hedinger (1841–1910), deutscher Arzt und Anthropologe
Ernst Hedinger (1873–1924), Schweizer Pathologe
Christoph Hedinger (1917–1999), Schweizer Pathologe und Rechtsmediziner
Urs K. Hedinger (* 1936), Schweizer Erziehungswissenschaftler
 Bärbel Hedinger (* 1940), deutsche Kunsthistorikerin und Kuratorin
Ursula Bühler Hedinger (1943–2009), Schweizer Flugpionierin
 Sabine Hedinger (* 1953), deutsche literarische Übersetzerin
 Christian Hedinger (* 1967), Schweizer Fußballspieler
 Johannes M. Hedinger (* 1971), Schweizer Künstler, siehe Com&Com

Siehe auch:
 Hedinger-Syndrom, im Rahmen des Karzinoid-Syndromes entstehende Endokardfibrose des rechten Herzens, die zur Trikuspidalinsuffizienz und zur Pulmonalstenose führen kann